Il y eut deux batailles de Sufétula qui ont impliqué l'Empire byzantin :
 Première bataille de Sufétula opposant les Byzantins de Solomon et les Berbères d'Antalas en 544
 Seconde bataille de Sufétula, opposant les Byzantins de Grégoire le Patrice aux armées omeyyades menées par Abd Allâh ibn Saad ibn Sarh en 647